

Aéronautique 
 « Chien jaune » est un métier de l'aéronautique navale aussi dénommé marshaller.

Art et culture 
 Les Clients du Bon Chien jaune est un roman de Pierre Mac Orlan (1926).
 Le Chien jaune est un roman de Georges Simenon (1931).
 Le Chien jaune est un film de Jean Tarride (1932), adapté du roman de Simenon.
 Le Chien jaune de Mongolie est un film de Byambasuren Davaa (2005).
Homonymie de titre